Uersfeld steht für:

 Uersfeld, Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Kelberg im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz
 Uersfeld (Aachen), Ortsteil der Stadt Aachen im Stadtbezirk Richterich